

Codici 
 J79 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Calarreona, di Águilas

Motori aeronautici 
 General Electric J79 – Motore aeronautico turbogetto prodotto dalla General Electric a partire dagli anni cinquanta